Hidrografia
 Hintersee (llac): un llac de Baviera
 Hintersee (Osterhorngruppe): un llac al Flachgau d'Àustria 
 Hintersee (Felbertal): un llac al país de Salzburg a Àustria
Localitats
 Hintersee (Ramsau): Poble a Baviera al costat del llac del mateix nom, pertany al municipi de Ramsau.
 Hintersee (Pomerània Occidental): un municipi d'Alemanya
 Hintersee (Flachgau): un municipi de l'Estat de Salzburg.